Anda, női keresztnév
 anda, fogadott testvér, vértestvér a mongoloknál 
 Anda (1991) dél-koreai énekesnő
 Anda, Hillel Mittelpunkt izraeli író színműve
 Anda, flamenco témájú folyóirat Németországban

Földrajzi helyek 
 Anda, földrajzi hely Afganisztánban
 Anda, község a Fülöp-szigeteken, Bohol tartományban
 Anda, község a Fülöp-szigeteken, Pangasinan tartományban
 Anda, település Indiában, Cshattíszgarh államban
 Anda, település Indiában, Orisza államban
 Anda, település Iránban, Fársz tartomány Lámerd megyéjében
 Anda, hegy Kínában, Szecsuan tartományban, a Garzê tibeti autonóm prefektúra Dêgê megyéjében
 Anda, település Kínában, Hejlungcsiang tartomány Szujhua prefektúrájában
 Anda (Anden), sziget Norvégiában
 Anda, település Spanyolországban, a baszkföldi Araba tartomány Kuartago községében

Rövidítések
 ANDA (Abbreviated New Drug Application), gyógyszerek rövidített (egyszerűsített) törzskönyvezési eljárása az Amerikai Egyesült Államokban
 ANDA (L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture), a marokkói akvakultúra-fejlesztési ügynökség francia nevének rövidítése
 ANDA (Asociación Nacional de Actores), a mexikói színészek nemzeti szövetsége (szakszervezete) spanyol nevének rövidítése